, groupe de rock américain.
 , album du même groupe.
, bulletin de nouvelles canadien phare de la CBC.
, quotidien appartenant à Mubadala Development Company
 , quotidien écossais. 
 The National, club de golf en Belgique